Manuel Coelho ist der Name folgender Personen:

* Manuel Maria Coelho (1857–1943), portugiesischer Offizier und Politiker
 Manuel Rodrigues Coelho (um 1555–um 1635), portugiesischer Komponist und Organist

Siehe auch:

 Manoel Nunes Coelho (1884–1967), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Luz